Хенерал Симон Боливар има више значења:

 Општина Хенерал Симон Боливар (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хенерал Симон Боливар (Хенерал Симон Боливар, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику